Понарт — исторический район Кёнигсберга, возникший как поселение в 1385 году.

История 
Понарт — старое поселение немцев, возникшее в 1385 году. В 1609 приписан к Лёбенихту. В 1905 включен в Кёнигсберг.

Самая большая улица Понарта — Бранденбургерштрассе (сейчас ул. Киевская). На ней находились школа имени Песталоцци и кинотеатр Лихтбильдбюне (кинотеатр «Родина»(«Киноленд»)).

Литература 
 Albinus, Robert (1985). Lexikon der Stadt Königsberg Pr. und Umgebung (in German). Leer: Verlag Gerhard Rautenberg. p. 371. ISBN 3-7921-0320-6.
 Frischbier, Hermann Karl (1882). Preussisches Wörterbuch: Ost- und westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Folge, Erster Band (in German). Berlin: Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin. p. 452.
 Gause, Fritz (1965). Die Geschichte der Stadt Königsberg. Band I: Von der Gründung der Stadt bis zum letzten Kurfürsten (in German). Köln: Böhlau Verlag. p. 571.
 Karl, Gustav (1920). Alt-Königsberg im Wandel der Zeiten. Königsberg Pr.: Hartungsche Buchdruckerei. pp. 93. Reprinted by Ackerstaff und Kuballe. Osnabrück, 1979. (in German)
 Mühlpfordt, Herbert Meinhard (1972). Königsberg von A bis Z (in German). München: Aufstieg-Verlag. p. 168. ISBN 3-7612-0092-7.
 Reicke, Rudolf (ed). Altpreussische Monatsschrift (Januar — März 1905). Zweiundvierzigster Band. Der Provinzialblätter CVIII. Band. Erstes und Zweites Heft. Verlag von Thomas und Oppermann. Königsberg in Pr. (in German)
 Zweck, Albert (1902). Samland, Pregel- und Frischingthal: Eine Landes- und Volkskunde (in German). Stuttgart: Hobbing & Büchle. p. 160.

Ссылки 
 Интерактивная карта исторического Понарта, на сайте фотоархива Восточной Пруссии
 История Понартской пивоварни, на сайте Schifferdecker. net

Районы Кёнигсберга